() — тип дороги, пролегающей вдоль горного хребта или высшей точки местности. Также является англоязычной фамилией и топонимом.

Фамилия 
 Риджуэй, Гэри (род. 1949) — американский серийный убийца.
  (1844—1930) — британский госслужащий и колониальный губернатор.
 Риджуэй, Мэтью (1895—1993) — американский генерал.
 Риджуэй, Роберт (1850—1929) — американский орнитолог.
  (род. 1954) — американский музыкант, композитор, певец-песенник.
 Риджуэй, Уильям (1858—1926) — британский историк античности.
  (1923—2015) — английский игрок в крикет.
 Риджуэй, Фритци (1898—1961) — американская актриса кино и водевилей.
Вымышленные
  — персонаж мыльной оперы «Дни нашей жизни».

Топоним 
Населённые пункты США
  — город в Айове.
  — поселение на Аляске.
  — городок в Виргинии.
  — городок в Висконсине.
  — деревня в составе одноимённого городка.
  — деревня в Иллинойсе.
  — городок в Колорадо.
  — город в Миссури.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в Огайо.
  — боро в Пенсильвании.
  — городок в Южной Каролине.

Тауншипы США
  — в Иллинойсе.
  — в Мичигане.
  — в Пенсильвании.

Прочие страны
  — деревня в Онтарио (Канада).
  (1866).

См. также 
 Риджуэйская дорога — одна из древнейших дорог Англии.